

Patronyme 

 Julien-Joseph Virey (1775-1846) naturaliste et anthropologue français ;
 Jean Virey (1861-1953) historien de l'art.

Toponyme 

 Virey ancienne commune française, située dans le département de la Manche
 Virey-le-Grand commune française située dans le département de Saône-et-Loire
 Virey-sous-Bar commune française, située dans le département de l'Aube
 Avrigney-Virey commune française située dans le département de la Haute-Saône.